Валд може бити:

 Валд (Горњи Палатинат), општина у округу Кам, у њемачкој покрајини Баварска.
 Валд (Хоенцолерн), општина у округу Зигмаринген, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Валд (Алгој), општина у округу Осталгој, у њемачкој покрајини Баварска.